Roșu ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Roșu (* 1987), rumänischer Gewichtheber
 Dumitru Roșu (* 1931), rumänischer Politiker (PCR) und Generalmajor
 Laurențiu Roșu (* 1975), rumänischer Fußballspieler
 Laurențiu Roșu (Handballspieler) (* 1950), rumänischer Handballspieler
 Monica Roșu (* 1987), rumänische Kunstturnerin
 Neluț Roșu (* 1993), rumänischer Fußballspieler
 Nicolae Roșu (* 1943), rumänisch-deutscher Bildhauer
 Stefan Rosu (* 1960), Kulturmanager

Roșu ist der Name folgender Orte:
 Roșu (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov, Rumänien
 Roșu (Suceava), Dorf im Kreis Suceava, Rumänien
 Roșu (Iași), Dorf im Kreis Iași, Rumänien 
 Roșu (Cahul), Gemeinde im Rajon Cahul, Republik Moldau